Ачаман () — верховное божество гуанчей, коренного населения острова Тенерифе в составе Канарских островов. Ачаман создал землю и небеса, огонь и воду, а также все живые существа.

Согласно легенде, злой демон Гуайота однажды заточил бога солнца Махека внутри вулкана Тейде (Эчейде) и под покровом наступившей темноты стал совершать нападения на мирное население. Испуганные жители Тенерифе обратились к Ачаману за помощью. Ачаман освободил Махека и посадил на его место Гуайоту, закрыв выход из вулкана «пробкой», которая и сейчас заметно отличается по цвету от остального камня.

На Гран-Канарии верховный бог носит имя Акоран, на острове Пальма — Абора.

Боги неба и атмосферных явлений
Мифологические персонажи по алфавиту
Мифология гуанчей
Персонажи по алфавиту
Тенерифе

Литература 
 Matilde Moreno Martínez: Relatos legendarios: historia y magia de España. Desde los orígenes a los siglos de oro. In: Castalia didáctica. 48, Editorial Castalia, Madrid 2007, ISBN 9788497402217, Achamán, creador de los hombres, S. 50ff.

Боги неба и атмосферных явлений
Боги по алфавиту
Мифология гуанчей
Тенерифе